Eichenhain sind jeweils unter Schutz gestellte Landschaftsgebiete

 Naturpark Eichenhain in Niederösterreich
 Stuttgarter Eichenhain, ein Naturschutzgebiet in Stuttgart (Deutschland)
 Brunner Eichenhain, Hutanger bei Nürnberg (Deutschland)

Eichenhain ist der Name folgender Ortschaften:
 Dąbrowa (ehemals Eichenhain im Landkreis Groß Wartenberg, Niederschlesien), eine Ortschaft in der Woiwodschaft Niederschlesien; siehe: Gmina Twardogóra
 Dąbrówka Słupska (ehemals Eichenhain im Landkreis Altburgund, Wartheland), eine Ortschaft in der Woiwodschaft Kujawien-Pommern; siehe: Gmina Szubin
 Rogalin (ehemals Eichenhain im Landkreis Schrimm, Wartheland), eine Ortschaft in der Woiwodschaft Großpolen